El 5è Campionat del món d'escacs femení es va celebrar durant la VI Olimpíada, a Varsòvia. Els resultats finals foren els següents:

{| class=wikitable
! # !!Jugadora !!1 !! 2 !!3 !!4 !!5 !!6 !!7 !!8 !!9 !!10 !!Punts
|- bgcolor="#ccffcc"
| bgcolor="gold"| 1 ||  || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9
|-
| bgcolor="silver"| 2 ||  || 0 || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 6½
|-
| bgcolor="cc9966"| 3 ||  || 0 || ½ || - || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 4 ||  || 0 || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 5½
|-
| 5 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || - || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 5
|-
| 6 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 1 || 0 || 1 || 1 || 3½
|-
| 7 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || - || 1 || 1 || 1 || 3½
|-
| 8 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || - || 1 || 0 || 3
|-
| 9 ||  || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1½
|-
| 10 ||  A. M. S. O'Shannon (Irlanda) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || - || 1½
|}

Referències 

1935
Escacs
Competicions d'escacs a Polònia
Esport a Varsòvia
1935